PFDA steht für:
 Palestine Flying Disc Association, einer der Landesverbände in der World Flying Disc Federation, des Weltverbands des olympischen Frisbeesports
 Perfluorodecanoic acid (dt. Perfluordecansäure), chemische Verbindung aus der Gruppe der Perfluorcarbonsäuren
 Pure Food and Drug Act, US-amerikanisches Verbraucherschutzgesetz

Abkürzung